Metepec bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio Metepec (Hidalgo)
 Municipio Metepec (México)